Cieza (Múrcia)
 Cieza (Cantábria)

Desambiguações de topônimos